Tegueste är en kommun i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Santa Cruz de Tenerife och regionen Kanarieöarna, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Madrid. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer. Tegueste ligger på ön Teneriffa. Tegueste gränsar till La Laguna.

Terrängen i Tegueste är huvudsakligen kuperad, men söderut är den platt.

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Kanarieöarna